Анте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Анте () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор